Athol (Idaho), població dels Estats Units a l'estat d'Idaho
 Athol (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Athol (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts